Сен-Жерон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Сен-Жерон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара